Der Dafabet World Cup of Pool 2015 war die zehnte Ausgabe eines seit 2006 jährlich von Matchroom Sport ausgetragenen Poolbillardturniers. Es fand vom 22. bis 27. September 2015 in der York Hall in London statt. Gespielt wurde die Disziplin 9-Ball im Scotch-Doubles-Modus, wobei jedes teilnehmende Land von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert wurde. Lediglich Gastgeber England stellte zwei Teams.

Das aus Ko Pin-yi und Chang Yu-Lung bestehende Team Chinese Taipei gewann das Turnier durch einen 10:8-Sieg im Finale gegen die Engländer Mark Gray und Daryl Peach. Es war der erste Titel für die taiwanische Mannschaft, die zuvor viermal das Halbfinale erreicht hatte.

Titelverteidiger waren die Engländer Darren Appleton und Karl Boyes, die im Halbfinale gegen Chinese Taipei ausschieden. Die deutsche Mannschaft bestehend aus Ralf Souquet und Thorsten Hohmann unterlag in der ersten Runde den Indonesiern Muhammad Simanjuntak und Irsal Nasution unterlagen. Die Österreicher Albin Ouschan und Mario He verloren im Viertelfinale gegen Chinese Taipei.

Teams

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Cup of Pool 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 World Cup of Pool 2015 auf azbilliards.com
 World Cup of Pool 2015 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in London